I Campionati del mondo di triathlon del 1994 (VI edizione) si sono tenuti a Wellington, Nuova Zelanda in data 27 novembre 1994.

Tra gli uomini ha vinto per la seconda volta consecutiva il britannico Spencer Smith, mentre la gara femminile è andata all'australiana Emma Carney.

La gara junior ha visto trionfare il neozelandese Ben Bright e l'australiana Clare Carney.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate 
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1994
Triathlon ai Goodwill Games
Triathlon ai III Goodwill Games

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Wellington
Triathlon nel 1994